crtica – kraće književno djelo
crtica (pravopis) – razgodak (interpunkcija)